Rock Island Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rock Island Township (Illinois)
 Rock Island Township (North Dakota)
 Rock Island Township (Canadian County, Oklahoma)
 Rock Island Township (Grant County, Oklahoma)